Marienborg kan avse:

 Horn af Marienborg – en svensk-finländsk adlig ätt

Geografi
Marienborg, Danmark – ett sommarresidens för Danmarks statsminister
Marienborg, Livland – ett historiskt slott i Livland (Lettland)
Marienborg – ett äldre svenskt namn på den numera polska staden Malbork 
 Marienborg – en borg i staden, se ordensborgen Malbork
Marienborg, Würzburg – ett slott vid Main mittemot Würzburg
Köln-Marienburg – en stadsdel i Köln

Se även 
 Marienburg